Алектриоманти́я ( от  — петух +  — прорицание) — старинное гадание при помощи петуха. 
Формы этого гадания были весьма различны, но все связывались с суеверным уважением к этой птице. 

Древние греки прибегали к этому гаданию тем способом, что разлагали на полу несколько букв, с которыми соединяли задуманные слова или целые заклинания, возле каждой буквы клали зерна, потом пускали петуха; в какой постепенности начинал он клевать зёрна, отсюда делали выводы и разгадки. 

В восточных религиях петух вообще пользовался особым вниманием, да и к новым народам перешло с Востока много связанных с петухом поверий. Эти поверья и гадания при посредстве петуха на зимних святках перешли и к славянам.

Источники 
 

Гадания
Куры